El príncipe Liam de Nassau (en francés: Liam Henri Hartmut; Ginebra, 28 de noviembre de 2016) es el segundo hijo del príncipe Félix de Luxemburgo. Es por tanto, nieto del gran duque Enrique de Luxemburgo y de la gran duquesa María Teresa.

Actualmente ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono luxemburgués por detrás de su tío, el príncipe Guillermo; su primo, el príncipe Carlos; su padre, el príncipe Félix; y su hermana mayor, la princesa Amalia.

Biografía 
Liam nació la madrugada del 28 de noviembre de 2016 en la Clinique Générale-Beaulieu, un hospital privado situado en la ciudad suiza de Ginebra. Su nombre, así como sus títulos y tratamientos, fueron anunciados el 6 de diciembre de 2016 mediante un comunicado emitido por la familia real.

Bautismo 
El príncipe fue bautizado el 22 de abril de 2017 en la Capilla del Coro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Sus padrinos de bautismo son el príncipe Sebastián (su tío paterno), y Anne Maria Panim (amiga íntima de su madre).

Nombres

 Liam: Por gusto personal de sus padres.
 Enrique (Henri): Nombre de su abuelo paterno, el gran duque Enrique de Luxemburgo.
 Hartmut: Nombre de su abuelo materno, Hartmut Lademacher.

Títulos 

 28 de noviembre de 2016 — actualidad: Su Alteza Real, el príncipe Liam de Nassau.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Corte Gran Ducal de Luxemburgo (en francés)

Niños de la realeza
Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Luxemburgo
Nacidos en Ginebra